Confalonieri ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Badini Confalonieri (* 1944), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof
 Carlo Confalonieri (1893–1986), italienischer Geistlicher, Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche
 Corrado Confalonieri († 1351), Eremit, Heiliger
 Diego Confalonieri (* 1979), italienischer Fechter
 Federico Confalonieri (1785–1846) italienischer Freiheitskämpfer im Risorgimento
 Maria Giulia Confalonieri (* 1993), italienische Radsportlerin